Wawro ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Wawro (* 1960), US-amerikanischer Historiker
 Richard Wawro (1952–2006), britischer bildender Künstler